«Рабы́ня Иза́ура» () — бразильский телесериал 1976 года телекомпании Globo по одноимённому роману 1875 года Бернарду Гимарайнша. 

В главных ролях снялась начинающая актриса Луселия Сантус и звёзды бразильских телесериалов того времени: Рубенс ди Фалко (в роли рабовладельца Леонсио), Норма Блум (в роли Малвины), Атила Йориу (в роли Мигеля). 

Первая теленовелла, транслировавшаяся по советскому телевидению.

Сюжет 
Оригинальный роман был весьма прогрессивным для своего времени, осуждая рабство, которое было отменено в Бразилии лишь спустя 20 лет после событий романа и спустя 13 лет после его публикации — в 1888 году.

Сюжет фильма посвящён истории борьбы за любовь и свободу. Главная героиня, Изаура — рабыня-квартеронка, которой предстоит пройти множество испытаний, прежде чем она обретёт долгожданное счастье с любимым человеком. Но тематика сериала также затрагивает и бедственное положение негров Бразилии в середине XIX века (не зря в своё время «Изауру» даже называли бразильской «Хижиной дяди Тома»).

В 65-й серии Изаура предлагает побег в США, где, с её слов, рабство отменено уже три года. Отсюда становится ясно, что действие происходит в 1868 году. До отмены рабства в Бразилии на тот момент оставалось ещё двадцать лет.

В ролях 
 Луселия Сантус — Изаура дус Сантус
 Рубенс ди Фалко — сеньор Леонсио Алмейда
 Эдвин Луизи — Алвару Сантана ди Соуза
 Роберто Пирильо — Тобиас Паэс Видаль
 Норма Блум — Малвина Фонтоура
 Жильберто Мартинью — командор Орасиу Корреа ди Алмейда
 Беатрис Лира — Эстер Алмейда
 Атила Йориу — Мигель дус Сантус
 Исаак Бардавид — Франсиску
 Альмейда Сантус — Жайме
 Марио Кардозу — Энрике Фонтоура
 Элиза Фернандес — Таис Паэс Видаль
 Арольду де Оливейра— Андре
 Мария дас Грасас — Санта
 Зени Перейра — Жануария
 Леа Гарсия — Роза
 Карлос Дуваль — Белтран
 Дари Реис — советник Инасио Фонтоура
 Анжела Леаль — Кармен Магалленс
 Италу Росси — Жозе Каоту Маттозу
 Мириан Риос — Анинья Маттозу
  (род. в 1911 году в Каунасе, до эмиграции из Литвы в 1926 году Францискус Владисловас Чепукайтис) — сеньор Маттозу
 Амирис Веронезе — Альба Паэс Баррето
 Андре Валли — Жуан Батишта Мартинью
 Кларисси Абужамра — Люсия Андраде
 Жозе Мария Монтейру — капитан Андраде
 Ари Козлов — Жерарду
 Жильда Сарменто — Каролина Андраде
 Ана Мария Грова — Энеида
 Неуза Боржеc — Рита
 Эдир де Кастро — Ана
 Агинальду Роша — доктор Алсеу Диаш Монтейро
 Нена Айньорен — Люсиола
 Марио Полимено — Пальярес
 Марлени Фигейро — Леонор
 Лади Франсиску — Жулиана
 Джойс ди Оливейра
 Лидия Иориу — Изаура (в детстве)
 Жансер Баррето — Леонсио (в детстве)
 Дуду Мораис
 Джоэл Сильва
 Хильда Реиш
 Ана Люсия Торре
а также:
 Анриэтта Морино — мадам Мадлен Безансон
 Маркус Фрота — Еврипидес

Саундтрек 
 Prisioneira — Elizeth Cardoso (tema de Isaura)
 Amor Sem Medo — Francis Hime (tema de Leôncio)
 Retirantes — Dorival Caymmi (tema de abertura)
 Nanã — Orquestra Som Livre
 Banzo — Tincoãs
 Mãe Preta — Coral Som Livre

Международный прокат 

В оригинальном варианте сериал состоит из ста 25-минутных серий. Для международного проката, как это часто практикуется в Globo, сериал был сокращён и перемонтирован до 30 получасовых серий.

Фильм был с успехом показан по всему миру и стал одним из первых западных фильмов, транслировавшихся в странах «восточного блока». Сериал также стал самой продаваемой в истории бразильского ТВ теленовеллой.

Для проката сериала в СССР теленовелла была перемонтирована в более привычный для советского телезрителя формат — 15 серий по 60—70 минут. Первые 5 серий телесериала были продемонстрированы по Центральному телевидению 16—20 октября 1988 года, продолжение — с 26 февраля по 7 марта 1989 года. В сентябре 1990 года, по просьбам телезрителей, Центральным телевидением телесериал был продемонстрирован повторно. Сериал, его персонажи и сюжет стал культовым. Жители страны живо обсуждали перипетии сюжета. После показа фильма в Союзе в употребление прочно вошло слово «фазенда», в основном для ироничного обозначения загородных участков в 6—10 соток. В несколько модных популярных песен был вплетён музыкальный мотив фильма (например, экзотик-поп дуэт «Кар-Мэн» использовал музыкальную тему фильма в песне «Парень из Африки»).

С февраля по март 1997 года и в июле 1998 года телесериал был показан российским телеканалом «ТВ-6». В 2005 году телекомпания ТНТ начала повтор сериала, на этот раз зрителям были показаны все 100 оригинальных серий «Изауры» (с августа по декабрь 2005 года). В 2016 году телеканал «Домашний» продемонстрировал сериал на майские праздники в сокращённом варианте: 2 мая (с 1-й по 15-ю серию) и 3 мая (с 16-й по 30-ю серию). Ещё раз сериал был показан в начале 2017 года, 4 и 5 января (30 серий). В общей сложности в России сериал шёл по четырём каналам, и на каждом был в новом озвучивании.

Ремейк 

В 2004 году другая бразильская телекомпания, «Rede Record», сняла ремейк. В сериале приняли участие и актёры, которые снимались в версии 1976 года — в том числе и Рубенс ди Фалко, на этот раз сыгравший роль командора Алмейды, отца Леонсио.

Приквел 
В 2016—2017 годах на телевидении вышла 159-серийная предыстория под названием «Рабыня-мать» (Escrava mãe), в которой описана жизнь матери Изауры.

См. также 
 Сеньорита (телесериал, 1986)
 Музыка её души
 Власть желания

Примечания

Ссылки 

 Рабыня Изаура: краткое содержание в картинках
 Наследие «Рабыни Изауры»: как бразильский сериал изменил жизнь россиян
 «Рабыня Изаура»: Клеймо на всю жизнь
 На каких условиях советское телевидение приобрело фильм «Рабыня Изаура»
 Луселия Сантос. Вся жизнь в «мыле»

Теленовеллы Бразилии
Телесериалы Бразилии 1976 года
Теленовеллы Rede Globo
Рабство в искусстве
Фильмы о рабстве
Телесериалы на португальском языке